Leprosy puede referirse a:

 Leprosy,  banda mexicana de Thrash metal.
 Leprosy,  segundo disco de la banda de Death metal Death.